Solberg je příjmení norského původu:
 Asbjørn Solberg (1893–1977) – norský politik
 Augusta Solberg (1856–1922) – norská fotografka
 Dorvan Solberg (* 1934) – americký politik
 Eirik Lae Solberg (* 1971) – norský politik
 Erna Solbergová (* 1961) – norská politička
 Halvor Solberg (1895–1974) – norský meteorolog
 Harald Solberg (* 1976) – norský politik
 Henning Solberg (* 1973) – norský automobilový závodník
 Hill-Marta Solbergová (* 1951) – norská politička
 Konrad K. Solberg (1874–1954) – americký politik
 Magnar Solberg (* 1937) – norský biatlonista
 Monte Solberg (* 1958) – kanadský politik
 Myron Solberg (1930–2001) – americký vědec
 Petter Solberg (* 1974) – norský automobilový závodník
 Thomas Solberg (* 1970) – norský fotbalista
 Thorvald Solberg (1852–1949) – první Register of Copyrights (1897–1930) v United States Copyright Office
 Trine Hattestadová (* 1966), rozená Solbergová, norská atletka

Norská příjmení